Ана́мнезис (от  – възпоменание; ретроспекция) или още и Анамнеза (от гр. αναμνησις – спомняне, припомняне) може да се отнася за:

 Анамнезис - учение за познанието на Платон;
 Анамнезис (литургия) - възпоменателна християнска литургия за мисията на Иисус Христос;
 в патологията анамнезата (от гр. αναμνησις – спомняне, припомняне) е история на заболяването.